Чупров (Чупрова) — русская фамилия. Известные носители:

 
 Чупров, Борис Борисович (Боб Цымба; 1931—2012) — советский и российский актёр кино, театра и эстрады.
 Чупров, Владимир Иванович (1942—2015) — советский и российский историк-северовед, доктор исторических наук, профессор.
 Чупров, Дмитрий Михайлович (1978—2012) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Чупров, Еремей Провович (1890—?) — российский исполнитель былин, лирических песен Русского Севера
 Чупров, Иван Михайлович (1924—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Чупров, Игорь Иосифович (род. 1940) — советский и российский инженер.
 Чупров, Илья Михайлович (1907—2003) — советский военный деятель и литератор.
 Чупров, Кирилл Матвеевич (1913—2002) — стрелок 239-го стрелкового полка, полный кавалер ордена Славы.
 Чупров, Нил Данилович (1902—1945) — советский военачальник.
 Чупров, Олег Акимович (род. 1939) — советский и российский поэт и писатель, автор слов официального Гимна Санкт-Петербурга.
 
 Чупров, Фёдор Михайлович (1921—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Чупрова, Олимпиада Ивановна (1903—1991) — заслуженный учитель школы РСФСР, Герой Социалистического Труда (1968).

Примечания